Termin ARCS ima više značenja.
 Ark (Var)
 Arhaeozin sintaza, enzim